Haplostylus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Robby August Kossmann 1877. Haplostylus ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Haplostylus